Nikodémia (keresztnév)
 Nikodémia (Nicomedia), ókori város